AHY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ambatolahy (Madagascar)
 AHY – codice vettore ICAO di Azerbaijan Airlines